SID (Security and Intelligence Division) – singapurska agencja wywiadowcza
 SID – układ scalony, syntezator muzyczny produkowany przez MOS Technology
 SID (Security Identifier) – identyfikator podmiotu zabezpieczeń w systemach Microsoft Windows
 SID (, nagłe zakłócenia jonosferyczne) – rodzaj zakłóceń fal radiowych
 S.I.D (Superman Is Dead) – indonezyjski zespół muzyczny

Zobacz też 
 Sid – strona ujednoznaczniająca